Résultats détaillés du double messieurs de l'édition du 2011 du Tournoi de Wimbledon qui se déroule du 20 juin au 3 juillet 2011.

Faits marquants 

 Exceptionnellement cette année, tous les matchs de  seront joués au meilleur des trois sets, et ce en raison des retards occasionnés par la pluie.

Parcours

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations) 

 Lucky losers (repêchés)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel
 
 

2011
Tennis en Angleterre en 2011
Wimbledon Double messieurs
Tennis en juin 2011
Tennis en juillet 2011